Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1969 (oryg. United States Grand Prix) – 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1969, która odbyła się 5 października 1969, po raz 9. na torze Watkins Glen.

12. Grand Prix Stanów Zjednoczonych, 11. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

USA
1969
1969 w Stanach Zjednoczonych